Noms de plusieurs dames issues des familles royales, ducales ou comtales de Bourgogne :

 Mathilde de France (943- ), épouse en 964 Conrad III de Bourgogne dit le Pacifique
 Mathilde de Bourgogne (975-?), fille de Mathilde de France et de Conrad III le Pacifique
 Mathilde de Bourgogne (v. 983-1005), épouse 995 Landry de Nevers (970-1028), comte de Nevers
 Sybille de Bourgogne (1060-1102) aussi appelée Mathilde de Bourgogne, épouse en 1080 Eudes  de Bourgogne (1058-1102), duc de Bourgogne
 , épouse en 1159 Guilhem VII de Montpellier, seigneur de Montpellier
 Mathilde de Bourgogne (apr. 1145-1201), dame de Limais, épouse av. 1165 Robert IV, comte d'Auvergne
 Mathilde de Bourgogne (1150-1192), comtesse de Grignon, épouse en 1165 Eudes II (mort en 1167), seigneur d'Issoudun, épouse 1168 Guy (†1175), comte de Nevers, épouse en 1176 Pierre de Flandre (1140-1176), épouse en 1178 Robert II (1154-1218), comte de Dreux
 Mathilde de Bourgogne (1188-1257), épouse de Guy de Nevers

Voir aussi 
 

Homonymie dynastique